Marchena (gemeente), gemeente in de Spaanse provincie Sevilla
Marchena (geslacht), geslacht in de familie van de springspinnen
Marchena (eiland), eiland van de Galapagoseilanden (Ecuador)